Rolf K.W. Miehlke (Pretzier, Altmarkkreis Salzwedel; 4 de junio de 1945) es un cirujano ortopédico alemán y especialista en el tratamiento quirúrgico de enfermedades reumáticas.

Vida 
Hijo del médico profesor Dr. Klaus Miehlke y su esposa Hildburg (nombre de soltera Kasch), Rolf Miehlke nació el 4 de junio de 1945 en Pretzier, Altmarkkreis Salzwedel mientras huía de Berlín.

Después  de  graduarse  de  la  escuela  secundaria  en  Wiesbaden,  Miehlke  estudió  bioquímica  y medicina en las Universidades de Mainz, Hamburgo y Dusseldorf desde 1964 hasta 1970. En 1970 obtuvo su doctorado sobre La Influencia de la sinovectomía de la articulación de la rodilla en el Curso de la Artritis Reumatoide por la Universidad Heinrich Heine de Dusseldorf.

A raíz de una cirugía general, Miehlke se mudó a la Universidad de Munster de Westfalen en 1972, donde se formó con Hans-Henning Matthiass para convertirse en cirujano ortopédico y fue nombrado  jefe  médico.  Dentro  del  campo  de  la  ortopedia,  se  centró  en  la  cirugía  de  artritis reumatoide, la cirugía artroscópica, la biomecánica y el reemplazo artificial de rodilla.  De 1975 a 1981, también trabajó en estrecha colaboración con la Universidad de Twente en Enschede, Países Bajos, y el Centro de Investigación Nuclear de Julich.

Entre 1977 y 2010, Miehlke participó en la liga alemana contra el reumatismo por las preocupaciones de los pacientes reumáticos, desde 1983 como  miembro de la junta ejecutiva de la asociación Estatal de  Renania  del  Norte-Westfalia,  y  además  fue  miembro  de  la  junta  asesora  de  la  Asociación Federal.

En 1981, Miehlke  obtuvo la cátedra en la Universidad Guillermo de Westfalia de Munster sobre el comportamiento biomecánico de las endoprótesis de rodilla y los problemas de desgaste del material.

En 1982, Miehlke fue nombrado director del recién fundado Departamento de Cirugía de Artritis Reumatoide en el Centro de Reumatología del Noroeste de Alemania de la Fundación y Hospital St.-Josef-Stift Sendenhorst. En 1987 fue nombrado catedrático de cirugía ortopédica en la Universidad de Munster. Miehlke dirigió su departamento hasta 2008.

Luego entró en cooperaciones con un grupo de cirujanos ortopédicos en Munster y con el Centro de Rhein-Main de Cirugía de Articulaciones en Wiesbaden para el campo de la endoprótesis de rodilla hasta 2015.

Miehlke influyó en el tratamiento quirúrgico de las enfermedades reumáticas, los procedimientos artroscópicos y el reemplazo artificial de la articulación de la rodilla, así como la implantación asistida  por  computadora  de  la  artroplastia  de  rodilla  en  Alemania  y  más  allá  a  través  de  sus apariciones internacionales. Esto está documentado en más de 150 publicaciones y contribuciones de libros de texto. Miehlke  fue  galardonado  varias  veces  por  los  medios  alemanes  por  su  trabajo  como  cirujano ortopédico y especialista en rodilla.

Miehlke es padre de dos hijas, una en Los Ángeles y otra en Colonia. En estos días, vive con su segunda esposa, Jane-Claudia Knopps, exdirectora ejecutiva de una empresa contratista alemana.

Actividades y premios 

 1979 Miembro fundador de la Sociedad Europea de Cirugía de Artritis Reumatoide (ERASS)
 1988 -1996 Tesorero de la Sociedad Alemana de Reumatología (DGRh)
 Premio 1991 de la Cruz del Mérito en la cinta de la República Federal de Alemania
 1992-1998 Presidente de la Asociación de Reumatología Ortopédica (más tarde DGORh)
 1992-1998  Miembro  del  Consejo  Asesor  de  la  Sociedad  Alemana  de  Cirugía  Ortopédica  y Traumatología (más tarde DGOU)
 1997-2008  Miembro  del  Comité  Ejecutivo  de  la  Sociedad  Europea  de  Cirugía  de  Artritis Reumatoide (ERASS)
 1998-2008 Presidente del Comité Científico de ERASS
 2001 Vicepresidente de la Sociedad Internacional de Cirugía Asistida por Computadora (CAOS-International)
 2002  Presidente  de  la  Sociedad  Internacional  de  Cirugía  Asistida  por  Computadora  (CAOS-International)
 2003-2006 Segundo Vicepresidente y Tesorero de la Sociedad Internacional de Cirugía Asistida por Computadora (CAOS-International)
 Premio 2010 del Pin de Oro de Honor de la Liga Alemana contra el Reumatismo.
 Premio 2013 de la Membresía Honoraria de la Sociedad Alemana de Reumatología Ortopédica (DGORh)

Desarrollos médicos 

 1991 Desarrollador y autor del sistema modular de endoprótesis de rodilla GEMINI. Fabricante: W. LINK, Hamburgo
 1998 Desarrollador y coautor del sistema modular de endoprótesis de rodilla e.motion, incluido el sistema de revisión, junto con Pr. Dr. D. Saragaglia, Grenoble y Pr. Dr. J.-Y. Jenny, Estrasburgo. Fabricante: B|Braun AESCULAP, Tuttlingen
 2004 Desarrollador y coautor de la prótesis de rodilla con bisagra rotacional EnduRo modular, junto con el Prof. Dr. A. Giurea, Viena. La rodilla EnduRo se basa en el sistema de rodilla e.motion. Fabricante: B|Braun AESCULAP, Tuttlingen
 2007 Desarrollador y autor de la rodilla modular e.motion PS PRO (especialmente diseñada para los mercados asiáticos). Fabricante: B|Braun AESCULAP, Tuttlingen

Enlaces 
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/10375315_Rolf_K_Miehlkehttps://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&query=rolf+miehlke

https://www.semanticscholar.org/author/Rolf-K.-Miehlke/3897822

https://www.linkorthopaedics.com/fuer-den-arzt/produkte/knieendoprothesen#prod32

https://www.bbraun.com/en/products/b0/e-motion-total-kneesystem.htmlhttps://www.bbraun.com/en/products/b0/enduro-rotating-hingekneesystem.html

Referencias 
https://www.st-josef-stift.de/blickpunkt-archiv/

Die 1000 besten Ärzte, Focus Ratgeber Medizin, C. Bertelsmann, München, 1993

FOCUS Magazin | Nr. 47, Medizin Teil 9 – Spezialisten für Orthopädie, Rheuma-Orthopädie, 234, 1997

FOCUS Magazin | Nr. 42, Medizin – Ärzteliste – KnieExperten für Bänder und Gelenke, 116, 2003

FOCUS Magazin | Nr. 46, Ärzteliste – Knie, Kompetenz rund ums Knie, 106, 2006

https://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Warendorf/Sendenhorst/2008/03/Sendenhorst-Professor-Miehlkes-Aera-neigt-sich-im-Stift-dem-Ende
Cirujanos de Alemania
__FORZAR_TDC__

